L'Istituto tecnico statale Ivan Jakovlevič Jakovlev è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Alikovo; fu istituito nel 1853 ed è tra le più antiche scuole superiori di formazione tecnico-industriale di Alikovo e della Ciuvascia (Russia). Oggigiorno porta il nome del suo fondatore Ivan Jakovlevič Jakovlev, un linguista e pedagogo di lingua ciuvascia.

Bibliografia 
 Народные училища в Казанской губернии, Ядринский уезд. Материал для истории народного образования. Типография биржевого листка, Kazan', 1888
 ЦГА Чувашской АССР, ф. № 501, д. 28, лл 16-17, Čeboksary
 L. A. Efimov, "Элĕк Енĕ", Alikovo, 1994.
 "Аликовская энциклопедия", (Encyklopaedia of Alikovo) editori: Efimov L.A., Efimov E.L., Ananjev A. A., Terentjev G. K., Čeboksary, 2009, ISBN 978-5-7670-1630-3.

Collegamenti esterni 
 

 
 
 
 
 
 

Scuole in Ciuvascia
Alikovo